Марк Тейлор ():

 Марк Тейлор (1958) — канадський хокеїст, нападник.
 Марк Тейлор (1960) — британський плавець.

Див. також 
 Тейлор (прізвище)